Кастель-д’Арио () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Мантуя.

Население составляет 4224 человека (2008), плотность населения составляет 192 чел./км². Занимает площадь 22 км². Почтовый индекс — 46033. Телефонный код — 0376.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.casteldario.mn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/